Mužská dvouhra Dubai Tennis Championships 2017 probíhala na přelomu února a března 2017. Do singlové soutěže dubajského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl druhý nasazený Švýcar Stan Wawrinka, kterého v úvodním kole vyřadil bosenský hráč Damir Džumhur.

Vítězem se stala skotská světová jednička Andy Murray, jež za 73 minut ve finále zdolala španělského tenistu Fernanda Verdasca po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo čtyřicátý pátý singlový titul na okruhu ATP Tour a devátý z kategorie ATP 500. V Dubaji si připsal debutovou trofej a stal se prvním britským šampionem.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Dubai Tennis Championships 2017